Дмитрий Ильич Грищенко (1920—1998) — советский хозяйственный деятель, более четверти века — с 1960 по 1986 год — директор мелитопольского Завода «Холодмаш» им. 30-летия ВЛКСМ (позже ПО «Мелитопольхолодмаш», ныне «Рефма»). Почётный гражданин Мелитополя (1988).

Биография 
Родился в 1920 году в селе Новокостантиновка в Запорожье.

В 1938 году поступил на рабфак Института механизации сельского хозяйства в Мелитополе.

С началом Великой Отечественной войны — курсант 3-го Харьковского танкового училища, в ноябре 1941 года эвакуированного в Самарканд. Был оставлен при училище преподавателем огневого дела — лейтенант, командир взвода курсантов, награждён медалью «За победу над Германией».

После войны вернулся в Мелитополь, в 1947—1957 годах — главный механик, затем главный энергетик Мелитопольского дизельного завода.

В 1952 году был избран депутатом Мелитопольского городского совета народных депутатов.

В 1957—1960 годах — второй секретарь Мелитопольского горкома партии.

С 1960 по 1986 год — директор Завода «Холодмаш» им. 30-летия ВЛКСМ, который в 1976 году стал именоваться ПО «Мелитопольхолодмаш».

При Грищенко завод превратился в гиганта индустрии, став крупнейшим в СССР производителем холодильной техники, продукция которого пользовалась спросом и за рубежом.

Уделял внимание социальной сфере: на заводе были оборудованы медпункты и зубные кабинеты, кабинет лечебной физкультуры. Завод оказывал шефскую помощь школам и профтехучилищам.

Многие объекты соцкультбыта города Мелитополь были возведены созданным им при заводе строительным управлением, так силами работников завода были построены: многоэтажные дома, пять детских садов, пионерский лагерь, база отдыха «Лазурный», ДК «Октябрь». 

В 1986 году вышел на пенсию.

Умер в 1998 году в Мелитополе.

Награды и звания 
Награждён орденом Октябрьской Революции, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд» и медалью «За победу над Германией», Почётной Грамотой президиума Верховного Совета СССР.

Заслуженный машиностроитель Украинской ССР, Отличник здравоохранения СССР.

Почётный гражданин Мелитополя (1988).

Память 
В 2008 году до этого безымянная площадь у проходной завода была названа Площадь Грищенко.

В 2016 году на фасаде дома № 25 по Проспекту Богдана Хмельницкого, где жил Д. И. Грищенко, была установлена мемориальная доска.

Примечания

Источники 
 Валерия Вовк - Д.И. Грищенко теперь увековечен на мемориальной доске/  Местные вести, 18 марта 2016

Отличники здравоохранения (СССР)
Почётные граждане Мелитополя
Управленцы СССР
Директора машиностроительных предприятий